ZTY – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Boston BKBAY (Stati Uniti d'America)
 zty – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Yatee